Con Mercedes Grand Prix ci si può riferire a:
Mercedes Grand-Prix, serie di vetture da competizione della Mercedes degli anni dieci.
Mercedes Grand Prix, team automobilistico di Formula 1 nato nel 2009.